Um eine Million – film del 1917 diretto da Harry Piel
Um eine Million – film del 1924 diretto da Joseph Delmont